Erik Pontoppidan kan syfta på flera personer, bland andra:

*Erik Pontoppidan den äldre, (1616–1678), biskop i Trondhjem. 
Erik Pontoppidan den yngre (1698–1764), biskop i Bergen och historiker. 
 Erik Pontoppidan (läkare) (1847–1919), dansk venerolog.